WPRS bezeichnet:
 WPRS (Mittelwellensender), ein Hörfunksender im US-Bundesstaat Illinois
 WPRS (UKW-Sender), ein Hörfunksender im US-Bundesstaat Maryland

Abkürzung